Pedro Raul Garay da Silva (Porto Alegre, Rio Grande do Sul; 5 de noviembre de 1996) es un futbolista brasileño que juega como delantero. Desde el 2023 jugará en el Vasco Da Gama.

Trayectoria

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 Perfil en Transfermarkt
 Perfil en CeroaCero

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Clube Esportivo Aimoré
Futbolistas del Esporte Clube Cruzeiro
Futbolistas del Vitória Sport Clube
Futbolistas del Atlético Clube Goianiense
Futbolistas del Botafogo de Futebol e Regatas
Futbolistas del Kashiwa Reysol
Futbolistas del Fútbol Club Juárez
Futbolistas del Goiás Esporte Clube
Nacidos en Porto Alegre